La finale della Coppa re Fahd 1992 si è disputata il 20 ottobre 1992 al King Fahd International Stadium di Riad tra la Nazionale argentina e quella saudita. L'atto conclusivo della manifestazione ha visto il successo per 3-1 dell'Argentina.

Cammino verso la finale

Tabellino

Voci correlate 
 Coppa re Fahd 1992
 Nazionale di calcio dell'Argentina
Nazionale di calcio dell'Arabia Saudita

Altri progetti 

Competizioni calcistiche a Riad
1992
Finale 1992
Finale 1992